Абалешев, Аболешев, Оболешев — русская фамилия. Известные носители были офицерами Императорского флота и русской армии:

 
 Обалешев, Андрей (XVIII в.) — русский морской офицер, командовал кораблём «Пантелеймон-Виктория» (1834) и фрегатом «Воин» (1742—1743);
 Оболешев, Василий Яковлевич (XVIII в.) — русский морской офицер, в чине мичмана командовал лоц-галиотом «Тонеин» (1754—1757), затем в чине унтер-лейтенанта — галиотом «Рак» (1757);
 Аболешев, Михаил Нилович (1802—1840) — русский морской офицер, капитан 2 ранга. Его именем названа бухта Аболешева в Беринговом море.
 Абалешев, Павел Нилович (1812—1889) — русский морской офицер, вице-адмирал в отставке (1873).